Иван Касаткин:
 Касаткин, Иван Дмитриевич (в монашестве Николай Японский; 1836—1912) — епископ Русской Церкви; миссионер, основатель Православной церкви в Японии, Почётный член Императорского Православного Палестинского Общества.  
 Касаткин, Иван Михайлович (1880—1938) — русский советский писатель, редактор, сотрудник ВЧК.